Гурам Семёнович Сепиашвили (21 марта 1953, Сухуми) — советский и грузинский футбольный арбитр. Судья всесоюзной категории (30.12.1988).

Биография 
Родился 21 марта 1953 года в Сухуми. Детство провёл в Тбилиси. Занимался футболом, выступал на позиции вратаря.

С 21 года начал карьеру футбольного арбитра. С 1979 года судил на профессиональном уровне. В высшей лиге дебютировал в 29 лет. После распада СССР был одним из ведущих арбитров суверенной Грузии. Работал на матчах Лиги Чемпионов УЕФА.

С 2002 года возглавлял международный комитет Коллегии футбольных арбитров России. Вице-президент Национальной студенческой футбольной лиги.

Герой книги Марка Рафалова «Путь к Олимпу. Гурам Сепиашвили» (2001).

Женат. Есть дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 Судейские скандалы сезона; реформы судейского корпуса России. Гурам Сепиашвили на Эхе Москвы
 Советский спорт. Счастливый билетик Гурама Сепиашвили
 Гурам Сепиашвили — Арбитр это дипломат
 Арбитр Гурам Сепиашвили: зеленые карточки получат дальнейшее развитие

Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи Грузии
Судьи всесоюзной категории